Джордж Ло́ндон (): Лондон, Джордж (ок. 1640 1714) — английский ландшафтный архитектор.
 Лондон, Джордж (1920—1985) — американский оперный певец (бас-баритон).